Luftsackmykose ist eine Pilzerkrankung der
Vögel, siehe Aspergillose der Vögel
Pferde, siehe Luftsack (Pferd)#Wichtige Erkrankungen